Montpensier ist der Name

 der Gemeinde Montpensier im Département Puy-de-Dôme in Frankreich
 des ehemaligen Herzogtums Herzogtum Montpensier

Montpensier ist ein Namensteil folgender Personen:

 Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier (1627–1693), Nichte Ludwigs XIII.
 Antoine Philippe d’Orléans, duc de Montpensier (1775–1807), französischer Offizier und Anhänger der französischen Revolution
 Antoine d’Orléans, duc de Montpensier (1824–1890), französischer Offizier und spanischer Thronprätendent
 Charlotte de Bourbon-Montpensier (1546/1547–1582), 3. Ehefrau von Wilhelm I. von Oranien-Nassau, Statthalter der Niederlande.
 Henri de Bourbon, duc de Montpensier (1573–1608), Herzog von Montpensier, Châtellerault und Saint-Fargeau; französischer Heerführer
 Henri d’Escoubleau du Coudray-Montpensier († 1688), französischer Adliger und Militär
 Louis I. de Bourbon, comte de Montpensier (1406–1486), Graf von Montpensier und von Clermont-en-Auvergne